Pauls ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Pauls (* 1959), argentinischer Schriftsteller
 Birte Pauls (* 1965), deutsche Politikerin (SPD)
 Christian Pauls (* 1944), deutscher Diplomat
 Daniel Scheen-Pauls (* 1992), deutscher Politiker (CDU), MdL NRW
 Dennis Pauls (* 1980), deutscher Regisseur und Kameramann
 Eilhard Erich Pauls (1877–1961), deutscher Autor und Gymnasiallehrer 
 Emil Pauls (1840–1911), deutscher Apotheker und Heimatforscher
 Helmut Pauls (* 1952), deutscher Psychologe und Psychotherapeut
 Irina Pauls (* 1961), deutsche Choreografin und Regisseurin
 Jakob Pauls (1857–nach 1923), deutscher Politiker
 Jann Eduard Pauls (1890–1976), deutscher Politiker

 John Pauls (auch Johann Pauls; 1908–1946), deutscher SS-Oberscharführer
 John Pauls-Harding (1922–1988), deutscher Schauspieler und Kabarettist
 Kristina Pauls (* 1983), deutsche Schauspielerin
 Margarete Pauls (* 1950), deutsche Maschinenbauingenieurin und Pionierin der zweiten Welle der Frauenbewegung
 Peter Pauls (* 1953), deutscher Journalist
 Petra Pauls (* 1961), deutsche Schriftstellerin
 Raimonds Pauls (* 1936), lettischer Komponist
 Rolf Friedemann Pauls (1915–2002), deutscher Diplomat
 Theodor Pauls (1885–1962), deutscher Kirchenhistoriker 
 Tom Pauls (* 1959), deutscher Schauspieler und Kabarettist
 Volquart Pauls (1884–1954), deutscher Historiker

Sonstiges:
 Pauls (Tarragona), Gemeinde in der Provinz Tarragona, Katalonien, Spanien
 Pauls Hole, Bucht der Rongé-Insel, Antarktis

Siehe auch:
 Sankt Pauls
 Pauels